Hrvatska:
 Sloboština (Brestovac), naselje u općini Brestovac
 Sloboština (Zagreb), zagrebačko gradsko naselje (kvart)
 Sloboština (rijeka), rijeka u Hrvatskoj